Een verkeersweg:
 N873 (België)
 N873 (Nederland), zie Provinciale weg 873

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing